35-й чемпионат СССР по футболу был разыгран с 7 апреля по 2 ноября 1973 года. Победителем турнира стал ереванский «Арарат».

Высшая лига. Итоговая таблица 

Если матч завершался вничью, команды пробивали послематчевые пенальти; победитель серии пенальти получал 1 очко, проигравший — 0.

Лучший бомбардир — Олег Блохин («Динамо» Киев) — 18 голов в 29 матчах.

Первая лига. Итоговая таблица

Вторая лига

Финал 

«Кубань», победившая в микротурнире российских команд, стала чемпионом РСФСР.

Ссылки 
 Календарь игр
 На www.rsssf.com
 Результаты на WildStat.ru
 Протоколы всех матчей высшего дивизиона

Чемпионат СССР по футболу 1973